Alfonso Castaldo (1890-1966), un homme d'Église italien ;
 Fabio Massimo Castaldo (né en 1985), homme politique italien ;
 Gino Castaldo (né en 1950), journaliste et critique musical italien ;
 Matteo Castaldo (né en 1985), rameur italien.